Damallsvenskan 2010 var Sveriges högsta division i fotboll för damer 2010, och spelades mellan den 3 april och 16 oktober 2010. Säsongen 2010 deltog 12 lag i Damallsvenskan, som spelades i 22 omgångar, med matcher mellan alla lag en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Nykomlingar denna säsong vardet gamla storlaget Jitex BK (senast i Damallsvenskan 2006) och Tyresö FF (senast i Damallsvenskan 1999).

LdB Malmö säkrade sitt sjätte SM-guld den 18 september, med tre omgångar kvar. Det var klubbens första SM-guld sedan 1994 då klubben hette Malmö FF Dam.

AIK och Sunnanå SK åkte ur Allsvenskan och ersattes säsongen 2011 med Piteå IF och Dalsjöfors GoIF.

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan
Endast spelare som gjort mer än 9 mål.

Hela skytteligan på SvFF:s hemsida

Se även
 Spelare i Damallsvenskan 2010
 Division 1 i fotboll för damer 2010
 Fotbollsallsvenskan 2010
 Superettan 2010
 Division 1 för herrar 2010
 Division 2 för herrar 2010

Externa länkar
Spelprogrammet för Damallsvenskan 2010 på SvFF's hemsida
Damfotboll.com

Fotboll i Sverige 2010
2010
Fotbollssäsongen 2010